Pribošič ist der Familienname folgender Personen:

 Janko Pribošič (1921–2000), slowenischer Komponist
 Urška Pribošič (* 1990), slowenische Snowboarderin